Eero Salisma, finski hokejist, * 16. december 1916, Hämeenlinna, Finska, † 19. julij 1998, Hämeenlinna.

Salisma v finski ligi odigral osem sezon za klub Tarmo Hämeenlinna, enajst pa za HPK Hämeenlinna. S klubom Tarmo Hämeenlinna je osvojil dva naslova finskega državnega prvaka, v sezonah 1947/47 in 1948/49.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1952, kjer je osvojil sedmo mesto, in Svetovnem prvenstvu 1949.

Leta 1985 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu HPK Hämeenlinna so upokojili njegov dres s številko 2.

Statistika kariere

|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 38/39
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 40/41
|
| 7
| 6
| 2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 43/44
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 44/45
|
| 8
| 8
| 8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 45/46
|
| 6
| 20
| 4
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 46/47
|
| 8
| 22
| 5
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 47/48
|
| 6
| 12
| 1
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tarmo Hämeenlinna
| Finska liga
| 48/49
|
| 7
| 12
| 3
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 49
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 49/50
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 51/52
|
| 6
| 6
| 4
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 52/53
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 53/54
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 54/55
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 55/56
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 56/57
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 57/58
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 58/59
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 59/60
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Finski hokejski branilci
Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tarmo Hämeenlinna
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami